Му́тиу Адепо́джу, Мутью Адепожу (; 22 декабря 1970, Ибадан, Нигерия) — нигерийский футболист, главным образом играл на позиции атакующего полузащитника. Нигериец, прозванный «Директором», большую часть своей карьеры провёл в испанской Ла Лиге, где в течение семи сезонов сыграл 175 матчей, в которых забил 22 гола. Он также был членом сборной Нигерии на трех чемпионатах мира.

Карьера

Клубная 
Адеподжу, которого в Испании звали и по имени, уехал из Нигерии 1989 году, чтобы присоединиться к мадридскому «Реалу», но так и не смог попасть в главную команду, ограничившись выступлением за «Реал Мадрид Кастилья», резервную команду «Реала». За неё в сезоне 1990/91 он сыграл 37 игр и забил 19 голов. В 1992 году нигерийский футболист перешёл в «Расинг» из Сантандера. Его дебютный сезон за новый клуб получился успешным: он забил 11 голов в Сегунде и помог «Расингу» вернуться в Примеру, где он продолжал играть три следующих сезона.

Мутиу уехал в «Реал Сосьедад» в сезоне 1996/97, где провёл достаточно удачный первый сезон, после чего, в основном, лишь изо всех сил старался завоевать место в основном составе баскской команды. В начале сезона 2001/02 он недолго представлял «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, но вскоре вернулся в Испанию, где провёл не слишком впечатляющий сезон в «Саламанке».

После двух неудачных сезонов в Турции и на Кипре Адеподжу играл в низших лигах Испании, после чего завершил карьеру в 2006 году. После окончания карьеры он вернулся в свою первую команду «Шутинг Старз» в качестве администратора.

В сборной 
Мутиу был членом нигерийской команды, которая играла на молодёжном чемпионате мира 1989 года.

Он дебютировал за взрослую сборную Нигерии в матче против Того в августе 1990 года, а с 1992 года Адеподжу стал призываться в сборную регулярно. Он участвовал в Кубке африканских наций 1992, помог своей стране выиграть следующий кубок. Мутиу Адеподжу был игроком команды на чемпионатах мира 1994, 1998 (забил гол в победном матче против сборной Испании — 3:2) и 2002 годов (не выходил на поле на последнем турнире).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте bdfutbol.com

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Шутинг Старз»
Игроки ФК «Юлиус Бергер»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Эльденсе»
Игроки ФК «Кобения»